Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 29-es, továbbá 29Y jelzésű villamosok:

 29-es villamos (Budapest)megszűnt
 29Y villamos (Budapest)megszűnt